Mostasteless — первый альбом группы Twiztid. Выпущен 25 ноября 1997 года. Был переиздан 22 июня 1999 года на Island Records с другой обложкой и достиг № 149 в чарте Billboard 200. Allmusic поставил альбому две из пяти звезды, прокомментировав это так: «Хотя альбом протеже группы Insane Clown Posse сильно не вдохновляет, но этот продукт всё же лучше альбомов ICP».

Список композиций

Оригинал 

Эта версия вскоре была изъята из магазинов, но ICP удалось убедить Island Records выпустить «National Version» альбома, лейбл согласился, но убрал из переиздания две песни: «She Ain’t Afraid» и «Murder, Murder, Murder», которые позже были выпущены на сборнике Cryptic Collection Vol. 2. Песня «First Day Out» является ремиксом одноимённой песни ICP с их дебюта 1992 года Carnival of Carnage.

National version

Примечания 

Альбомы Twiztid
Альбомы Psychopathic Records